Да́рья Серге́евна Каса́ткина () — российская теннисистка; победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге; серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2014 года в парном разряде среди девушек. Заслуженный мастер спорта России (2022).

Общая информация 
Дарья — одна из двух детей Сергея и Татьяны Касаткиных, её брата зовут Александр (фитнес-тренер Дарьи).

Россиянка впервые взяла ракетку в руки в шесть лет. На корте Касаткина предпочитает действовать у задней линии, лучший удар — форхенд, любимое покрытие — грунт.

До начала её профессиональной карьеры наставником в теннисной школе в Тольятти был Дамир Нургалеев.

Любимый теннисист Касаткиной — Рафаэль Надаль. В женском теннисе её кумиры Петра Квитова и Мария Шарапова. Она предпочитает смотреть мужской теннис, и утверждает, что игроки лучше подают и передвигаются по корту.

Касаткина вообще любит заниматься спортом, в том числе и футболом. Является болельщицей футбольного клуба «Барселона».
Любимый город — Барселона. Является поклонницей актёра Лиама Хемсворта.

Спонсорами и партнёрами Дарьи были компании Nike, Tecnifibre и Instaforex. Спонсорство Касаткиной с Nike закончилось в 2021 году. В августе 2021 года Касаткина подписала партнёрское соглашение с Adidas. В 2022 году Касаткина перестала использовать ракетки Tecnifibre, вместо этого подписав соглашение с Decathlon, используя их ракетки Artengo.

Стиль игры 
Касаткина использует множество бросков, включая тяжёлые форхенды с верхним вращением, одноручные срезные удары слева, ударные подачи и дропшоты. Теннисный журналист Стив Тигнор сравнил её способность естественно наносить удары слева одной рукой, несмотря на то, что обычно она использует удары двумя руками, с бывшим теннисистом № 1 в мире среди мужчин Энди Марреем. Бывший тренер Филипп Дехас описывал её стиль как изменение ритма, изменение скорости, изменение траектории. Она полагается на то, чтобы перехитрить своих противников с помощью тактики, а не наносить сокрушительные удары. Тем не менее, она также способна наносить мощные удары по земле. Дехас подчеркивал, что её главная цель — избегать попадания мяча в зону удара соперника. Стиль Касаткиной был высоко оценен другими, включая тренера по женскому теннису Вима Фиссетта, который назвал её «Роджером Федерером женского тенниса».

Любимое покрытие Касаткиной ― грунт. Одна из лучших теннисисток среди женщин Кэролайн Возняцки высоко оценила её способности на грунтовом корте, сказав: Чем медленнее покрытие, тем лучше для неё. Она также преуспевает на турнирах с хард-кортами, таких как Открытый чемпионат Индиан-Уэллса. Касаткина показала хороший результат на всех трех основных покрытиях в Туре WTA, выиграв титул на грунтовом корте на Открытом чемпионате Чарльстона, выиграв титул на хард-корте на Кубке Кремля и выйдя в четвертьфинал на траве на Уимблдоне.

Тренеры 
Когда Касаткиной было одиннадцать лет, её начал тренировать Максим Прасолов. В возрасте 14 лет она сменила тренера на Дамира Нургалиева. Начиная с 2015 года она переехала в Трнаву в Словакии, чтобы тренироваться в Теннисной академии Empire, сославшись на то, что предпочитает тренироваться вдали от большого города, что было менее осуществимо в России. В академии она работала с бывшим словацким профессиональным теннисистом Владимиром Платеником.

Через три года в конце 2017 года она наняла бельгийца Филиппа Дехаса в качестве своего нового тренера. Дехас заявил, что у него другой стиль, в отличие от Платеника, сказав: «Раньше она работала с тренером, который был сосредоточен на сопернике и на адаптации игры по отношению к сопернику. Я же не слежу за соперником. Я настаиваю на том, чтобы оставить ей свободу, она должна творить, как вольный художник. Несколько дней назад я сравнил её с новым холстом и сказал, что она может рисовать на этом холсте все, что захочет, главное, чтобы он был красивым».

Касаткина рассталась с Дехасом в феврале 2019 года. После двух месяцев без тренера она заменила его Карлосом Мартинесом, бывшим тренером соотечественницы Светланы Кузнецовой.

В феврале 2023 года Касаткина закончила сотрудничество с Мартинесом. Новым тренером стал Флавио Чиполла.

Личная жизнь 
В 2018 году в интервью YouTube-каналу «Неспортивное поведение» Касаткина отметила, что мужчина должен быть надёжным, причем под «надёжностью» она определила «ощущение, что ты с ним, он с тобой, и все». Также важным обстоятельством для Касаткиной стало наличие у мужчины бороды. В 2019 году в блиц-интервью каналу Матч ТВ она заявила, что в будущем видит себя «счастливой матерью двоих детей».

В интервью 2021 года Софье Тартаковой Касаткина заявила, что бисексуальна. В июле 2022 года совершила каминг-аут, сообщив, что у неё есть девушка. После этого Дарья и Наталья Забияко (серебряный призёр Олимпиады 2018 по фигурному катанию в парах) выложили в свои социальные сети совместную фотографию в обнимку.

Спортивная карьера

Юниорские годы 

Не отметившись громкими победами в младших юниорских категориях, Дарья вскоре после своего четырнадцатилетия дебютировала в старшем туре среди сверстниц. Здесь она быстро смогла побеждать на небольших турнирах и чуть более чем за год набрала достаточный рейтинг, чтобы попробовать свои силы на юниорских соревнованиях Большого шлема. Осенью сборная России с Касаткиной в составе добралась до финала юниорского Кубка Федерации, где уступила команде США, возглавляемой лидером того сезона Тейлор Таунсенд. Следующий сезон прошёл в постепенном наращивании стабильности выступлений, принеся, среди прочего, и первый финал на соревнованиях высшей категории — в Милане, где Касаткина уступила лишь будущей чемпионке мира Белинде Бенчич. Осенью Дарья вновь сыграла в финальной части юниорского Кубка Федерации, где сборная России в этот раз выиграла титул. В 2014 году россиянка в последний раз сыграла в юниорском туре: весной она результативно отыграла грунтовую серию, завершив её титулом на Ролан Гаррос, где после выигрыша нескольких затяжных матчей она чуть легче справилась в финале с Иваной Йорович. В августе Дарья, в паре с соотечественницей Анастасией Комардиной, добралась до финала парного турнира юношеской Олимпиады и вскоре завершила свою карьеру на юниорском уровне. Достигнутая в начале июня третья строчка рейтинга стала её лучшим результатом в классификации.

Первые годы взрослой карьеры 
Первые опыты во взрослом туре начались осенью 2013 года: россиянка сыграла в отборе московского турнира WTA, а потом выиграла несколько матчей на 10-тысячнике из цикла ITF в Анталье. Через год расписание заметно увеличилось, и Касаткина быстро стала подниматься по рейтинговым ступеням: в начале февраля был выигран первый 10-тысячник ITF, в сентябре — первый 25-тысячник. В октябре Касаткина впервые сыграл в основной сетке турнира в рамках WTA-тура, получив специальное приглашение на Кубок Кремля. Поздней осенью Дарья попробовала играть ещё более крупные соревнования, отметившись выигрышем отбора на 125-тысячнике серии WTA 125 в Лиможе.

Следующий — 2015 год — россиянка начала с серии 25-тысячников в США, где за три недели добыла два полуфинала и выиграла один титул. Начало весны принесло локальные неудачи; лишь к концу мая Касаткина вновь вышла на пик формы: за несколько недель она выиграла три 25-тысячника в одиночном разряде и дважды доходила до аналогичных финалов в паре. В июле Дарья вновь попробовала сыграть серию более крупных турниров: ей дважды удалось пройти квалификацию на небольших соревнованиях ассоциации, а на одном из них — в австрийском Бадгастайне — и дойти до четвертьфинала, переиграв двух игроков из топ-100 женского рейтинга и в равной борьбе уступив третьей: Саре Эррани.

Успехи начала лета позволили россиянке набрать достаточный рейтинг, чтобы осенью впервые попробовать свои силы в квалификации турнира серии Большого шлема: на Открытом чемпионате США она сходу добралась до финала квалификации, где не смогла справиться с соотечественницей Елизаветой Куличковой. В дальнейшем Касаткина, впрочем, была допущена в основную сетку в качестве лаки-лузера, когда от участия в турнире отказалась одна из сеянных участниц — Мария Шарапова — и удачно реализовала свой второй шанс, выйдя в третий раунд. Остаток года принёс ещё один титул — на грунтовом 50-тысячнике ITF во французском Сен-Мало, где в финале была переиграна Лаура Зигемунд, и сверхудачную неделю на Кубке Кремля, где Касаткина выиграла за неделю десяток матчей, пробившись в полуфинал одиночного турнира и выиграв титул в паре, в котором она сыграла вместе с соотечественницей Еленой Весниной. Результат, добытый в Москве, позволил Касаткиной войти в топ-100 мирового женского рейтинга, запрыгнув по итогам года сразу на 72-е место.

2016—2017 (первый одиночный титул WTA и топ-30) 

В первом матче 2016 года Касаткина смогла впервые переиграть теннисистку из топ-10, нанеся поражение в первом раунде турнира в Окленде № 7 в мире Винус Уильямс. На дебютном для себя взрослом Открытом чемпионате Австралии Касаткина сумела доиграть до третьего раунда, где столкнулась с Сереной Уильямс и уступила, взяв всего два гейма за матч. В феврале она совершила дебют в составе сборной России в Кубке Федерации. С Екатериной Макаровой она сыграла парную встречу в противостоянии с Нидерландами, в котором россиянки выиграли, однако их матч уже ничего решал (Нидерланды досрочно обеспечили себе проход дальше). В Санкт-Петербурге Дарья сыграла удачно и смогла добраться до полуфинала.

На теннисном турнире в Дохе Дарья Касаткина в паре с Еленой Весниной вышла в полуфинал, выиграв матч у первого номера мирового парного рейтинга WTA, первых сеяных этого турнира — пары Мартина Хингис и Саня Мирза. Интересно, что, таким образом, была прервана 41-матчевая беспроигрышная серия этого дуэта. В марте Касаткина прошла в четвертьфинал представительного турнира серии Премьер Mandatory в Индиан-Уэллсе. Следующего четвертьфинала россиянка достигла в апреле на грунте в Чарлстоне. В апреле она также сыграла за сборную за право остаться России в основном розыгрыше Кубка Федерации на следующий год. Во встрече с командой Белоруссии Дарья выиграла одну одиночную и одну парную встречу и уступила один одиночный матч и по итогу россиянки проиграли с общим счётом 2-3.

Дебютные матчи в основной сетке Открытого чемпионата Франции и Уимблдона Дарья провела стабильно, доходя до третьего раунда. В июле она впервые вошла в топ-30, а на турнире серии Премьер 5 в Монреале доиграла до четвертьфинала, выбив из турнира № 8 в мире Роберту Винчи (7-5, 6-3). В августе Дарья приняла участие в первых для себя Олимпийских играх, которые проходили в Рио-де-Жанейро. В одиночном разряде она провела серию хороших матчей, победив Унс Джабир, Чжэн Сайсай, а также Сару Эррани и вышла в четвертьфинал. Развить успех Касаткина не смогла и в четвертьфинале проиграла Мэдисон Киз со счётом 3-6, 1-6. В парном разряде в альянсе со Светланой Кузнецовой её ждал такой же результат — выход в 1/4 финала. В концовке сезона Касаткина отметилась четвертьфиналом в Москве, а также выходом там в парный финал в партнёрстве с Дарьей Гавриловой.

В январе 2017 года Касаткина вышла в первый четвертьфинал в сезоне на турнире в Сиднее, обыграв во втором раунде впервые в карьере действующую первую ракетку мира, которой на тот момент являлась немка Анжелика Кербер (7-6(5), 6-2). Следующий раз в 1/4 финала она пробилась в феврале на премьер-турнире в Дохе и вновь на стадии второго раунда Дарья смогла переиграть Анжелику Кербер (6-4, 0-6, 6-4), которая находилась уже в статусе второй ракетки мира. В апреле 2017 года Дарья завоевала свой первый трофей на уровне WTA в одиночном разряде. Она победила на грунтовом премьер-турнире в Чарлстоне, переиграв в финале свою ровесницу Елену Остапенко — 6-3, 6-1. Этот успех позволил Касаткиной вернуться в топ-30. После победы в Чарлстоне она выступила за сборную в отборочном раунде Кубка Федерации против команды Бельгии. Дарья смогла выиграть один матч, однако решающую парную встречу в дуэте с Весниной она проиграла и россиянки уступили с общим счётом 2-3.

На Открытом чемпионате Франции 2017 года Касаткина доиграла до третьего раунда, а на Уимблдоне только до второго. Чуть лучше она выступила на Открытом чемпионате США, где прошла в четвёртый раунд. В сентябре на турнире в Токио она смогла добиться финала в парном разряде в альянсе с Гавриловой. Затем на турнире серии премьер 5 в Ухане во втором раунде Дарье удалось победить № 2 в мире Симону Халеп — 6-2, 6-1, но в третьем раунде она в свою очередь уступила Екатерине Макаровой. На следующем для себя турнире высшей категории «премьер» в Пекине Касаткина смогла доиграть до четвертьфинала, где вновь сыграла против румынки Халеп, но на этот раз проиграла в двух сетах. На домашнем Кубке Кремля Дарья осталось в шаге от завоевания титула, пройдя в финал. Но на этом этапе для россиянки непреодолимым препятствием стала Юлия Гёргес — 1-6, 2-6. Касаткина завершила 2017 год на итоговом 24-м месте рейтинга.

2018 год (финал в Индиан-Уэллсе и топ-10) 

На Открытом чемпионате Австралии 2018 года Дарья Касаткина, 22-я сеяная, не смогла обыграть польскую теннисистку Магду Линнет, и не прошла дальше второго круга. В феврале на турнире в Санкт-Петербурге российская теннисистка сумела дойти до полуфинала, обыграв в 1/4 лидера мирового рейтинга Каролину Возняцки со счётом 7-6(2), 6-3. В борьбе за выход в финал она уступила прошлогодней победительнице турнира Кристине Младенович из Франции. На премьер-турнире в Дубае в середине февраля Дарья сумела дойти до финала, в котором проиграла Элине Свитолиной. По ходу турнира Касаткина переиграла Агнешку Радваньску, Йоханну Конта, Елену Веснину и № 3 в мире Гарбинье Мугурусу.

На одном из самых крупных турниров в Индиан-Уэллсе в середине марта Касаткина выступила успешно и сумела дойти до финала. По ходу турнира она переиграла сразу трёх теннисисток из первой десятки рейтинга: Каролину Возняцки, Анжелику Кербер и Винус Уильямс. В финале Дарья проиграла 20-летней японке Наоми Осаке со счётом 3-6, 2-6. Этот результат позволил россиянке вплотную приблизиться к топ-10, поднявшись на 11-ю строчку, а также позволил ей стать первой ракеткой России в мировом рейтинге.

Грунтовая часть сезона началась для Касаткиной с защиты титула на турнире в Чарлстоне, где она на этот раз дошла до 1/4 финала. На престижном турнире в Мадриде Дарье удалось показать неплохую игру и добраться до 1/4 финала, впервые в карьере преодолев здесь барьер первого круга. В третьем круге ей досталась непростая соперница, № 3 в мире Гарбинья Мугуруса, которую Дарья одолела со счётом 6-2, 4-6, 6-3. И уже в четвертьфинале Касаткина уступила Петре Квитовой (4,6 0,6), которая в итоге стала победительницей турнира. Кульминацией грунтовой части сезона стало выступление на Открытом чемпионате Франции. Здесь Касаткина впервые в карьере сумела выйти в 1/4 финала на Большом шлеме. Для этого достижения она смогла переиграть в четвёртом раунде вторую ракетку мира Каролину Возняцки — 7-6(5), 6-3. В 1/4 финала Дарья попыталась одолеть американку Слоан Стивенс, но легко ей уступила со счётом 3-6, 1-6.

В июне на турнире в Истборне Касаткина добралась до четвертьфинала, а затем смогла выйти в такую же стадию уже на главном турнире на траве — Уимблдоне. Дарья второй раз подряд в сезоне добралась до этой стадии на Больших шлемах. На пути к этому результату она обыграла хорватку Яну Фетт, Юлию Путинцеву, Эшли Барти и Элисон ван Эйтванк. В борьбе за полуфинал Касаткину, хоть и в двух сетах, но лишь с 7 матчбола обыграла Анжелика Кербер.

Следующая часть сезона прошла для Касаткиной неудачно. Она не могла преодолеть первых раундов на турнирах в которых играла, в том числе и на Открытом чемпионате США, где она выбыла во втором раунде. Исключением стал последний по расписанию турнир в сезоне — Кубок Кремля в Москве, который принёс россиянке второй одиночный титул в Туре. В пятом финале WTA в карьере в непростом трёхсетовом поединке она победила туниску Унс Джабир со счётом 2-6, 7-6(3), 6-4. Эта победа позволила Касаткиной впервые войти в топ-10 мирового рейтинга и поехать в Сингапур на Финал тура WTA в качестве первой запасной.

Помимо этого, Касаткина отобралась на второй по значимости Итоговый турнир для игроков топ-20 Трофей элиты WTA в Чжухае, где она, являясь первой сеянной, попала в группу вместе с Ван Цян и Мэдисон Киз. Россиянка обыграла китайскую теннисистку но уже в четвёртый раз подряд проиграла американке Киз и потеряла шансы на выход из группы. По итогам сезона Касаткина сохранила место в топ-10.

2019—2020 
Сезон Касаткина провела намного хуже чем предыдущий. Австралийский отрезок она полностью провалила, проиграв три матча подряд на трёх турнирах, включая поражение на Открытом чемпионате Австралии в первом круге от швейцарской теннисистки Тимее Бачински. В феврале она сыграла в четвертьфинале домашнего турнира в Санкт-Петербурге, где проиграла соотечественнице Вере Звонарёвой. В феврале она сыграла за сборную в отборе Кубка Федерации, выиграв одну личную встречу и проиграв одну парную. 21 февраля 2019 года Касаткина объявила о завершении сотрудничества со своим тренером Филиппом Дехасом и вплоть до середины грунтового сезона тренировалась самостоятельно.

В марте на премьер-турнире в Индиан-Уэллсе, где Касаткиной было необходимо защищать чемпионский титул, она проиграла в первом же матче чешке Маркете Вондроушовой и упала в рейтинге ниже топ-20. На турнире в Майами Дарье удалось добраться до третьего раунда, где она проиграла Винус Вильямс.

Грунтовый отрезок Касаткина провела также далеко от уровня прошлого года, хотя она начала с победы в Штутгарте над бельгийкой Элизе Мертенс, и это была её единственная победа над игроком топ-20 за первую половину 2019 года. Лучше всего она сыграла на турнире серии премьер 5 в Риме, где россиянка выиграла впервые в сезоне два матча подряд и вышла в третий раунд. На Открытом чемпионате Франции защитить прошлогодний четвертьфинал ей не удалось. Во втором раунде Касаткина ничего не смогла противопоставить пуэрториканке Монике Пуиг.

Травяной отрезок Дарья Касаткина также провела неудачно, проиграв в первом же круге в Истборне и на Уимблдоне, вследствие чего Дарья не только впервые за три года покинула топ-30, но даже вывалилась за пределы топ-40. Подготовка к Открытому чемпионату США также проходила не слишком хорошо и Дарья не могла пройти на турнирах дальше второго раунда. На самом Открытом чемпионате США она и вовсе проиграла в первом же раунде Йоханне Конте в трёх сетах.

Осеннюю азиатскую серию турниров Касаткина начала с двух поражений в первом раунде, а затем в Пекине, на последнем в сезоне турнире серии Премьер Мандатори, ей удалось добраться до 1/4 финала, впервые за целый год одержав три победы подряд. Она одолела хозяйку кортов Пэн Шуай, триумфатора турнира в Ухане Арину Соболенко, а в третьем круге легко победила действующую первую ракетку России Екатерину Александрову. В четвертьфинале Дарья не сумела справиться с датчанкой Каролин Возняцки.

Сезон 2019 года Касаткина завершила поражением в первом круге Кубка Кремля от Даяны Ястремской и финишировала на 69 строчке мирового рейтинга WTA.

Новый сезон 2020 года, как и прошлый, Касаткина начала не слишком удачно. Вплоть до марта она не могла пройти дальше второго раунда, а на Открытом чемпионате Австралии вылетела уже в первом. После этого поражения Касаткина впервые за четыре года покинула топ-70 мирового рейтинга WTA. В начале марта Дарья весьма успешно выступила на турнире в Лионе, где сумела добраться до стадии полуфинала (впервые за последние полтора года).

2021—2022 
Касаткина начала свой сезон 2021 года на турнире в Абу-Даби, где обыграла Ван Цян в первом раунде в трёх сетах. Она должна была встретиться с Каролиной Муховой, занявшей 12-е место, но чешка отказалась от участия, отправив Касаткину в третий раунд. Там она проиграла Елене Рыбакиной с шестым номером в сетах подряд.

19 февраля 2021 года Касаткина выиграла турнир в Мельбурне, обыграв в финале Боузкову 4:6 6:2 6:2.

2 июня 2021 года прошла в третий раунд Открытого чемпионата Франции.

Её сезон завершился поражением в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе от Анжелики Кербер в трёх сетах и неожиданным проигрышем Ангелине Калининой в первом раунде Кубка Кремля.

Касаткина хорошо начала 2022 год, она дважды играла в полуфиналах турниров — в Мельбурне и в Сиднее. На последнем соревновании Касаткина обыграла Гарбинье Мугурусу со счётом 6:4, 6:4.

После возвращения из Австралии, Касаткина сообщила, что у неё выявили положительный результат на COVID-19. По этой причине она не смогла защитить свой титул на турнире в Санкт-Петербурге в этом сезоне.

На Открытом чемпионате Франции 2022 года Касаткина была посеяна под 20-м номером и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема, при этом Дарья не проиграла ни одного сета в пяти матчах. В полуфинале проиграла за час с небольшим будущей победительнице турнира Иге Свёнтек — 2:6, 1:6.

В начале августа Дарья выиграла турнир WTA 500 в Сан-Хосе, последовательно победив действующую чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, Тейлор Таунсенд, Арину Соболенко, четвертую ракетку мира Паулу Бадосу и Шелби Роджерс.

8 августа 2022 года Касаткина вернулась в десятку рейтинга, заняв наивысшее в карьере место — девятое. По количеству побед за год Дарья делит третье место с Симоной Халеп, уступая только Иге Свёнтек и финалистке Уимблдона Унс Джабир.

В ноябре 2022 года Касаткина приняла участие в Итоговом турнире WTA. Дарья завершила выступление на групповом этапе, одержав победу над Кори Гауфф 7:6, 6:3, а также два раза проиграв — Иге Свёнтек 2:6, 3:6 и Каролин Гарсии 6:4, 1:6, 6:7.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (12)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 20 сентября 2021 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Дарья Касаткина — профиль на сайте Чемпионат.com

Спортсмены Тольятти
Теннисисты России
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек
Обладатели Кубка Федерации по теннису